Nesta steht für:
 Alessandro Nesta (* 1976), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Nesta (Innovationsstiftung), ehemals National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA)
 Nesta (Vorname), weiblicher Vorname
 Subaru Nesta, Automodell des Herstellers Subaru, siehe Subaru Pleo